Hunan Billows Football Club é um clube profissional de futebol da China. Disputa atualmente a terceira divisão nacional.

Elenco atual 
Atualizado em 4 de março de 2016.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Clubes de futebol da China